Shoes oder The Shoes steht für:
 Shoes (Ruby), GUI-Toolkit
 Shoes (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband (seit 1974 aktiv)
 The Shoes (niederländische Band), niederländische Beat-Band (seit 1963 aktiv)
 The Shoes (französische Band), französische Electro-Rock-Band (seit 2007 aktiv)

Siehe auch:
 DC Shoes, Schuhhersteller
 Gabor Shoes, Schuhhersteller
 Lloyd Shoes, Schuhhersteller